Arcturus е норвежка блек метъл група, основана през 1991 година в Осло.

Състав 
 ICS Vortex (Simen Hestnæs) – вокал
 Knut Magne Valle – китара (1995 – 2007)
 Tore Moren – китара (2003 – 2007)
 Skoll (Hugh Stephen James Mingay) – бас (1995 – 2000, 2002 – 2007)
 Hellhammer (Jan Axel Blomberg) – барабани (1990 – 2007)
 Steinar Sverd Johnsen – клавири

Бивши членове
 Vocals – Marius Vold (1990 – 1991, бас)
 Garm (Kristoffer Rygg) (1993 – 2003)
 Øyvind Hægeland (Live 2003 – 2005)

Дискография 
Албуми
 1996 – Aspera Hiems Symfonia
 1997 – La Masquerade Infernale
 2002 – The Sham Mirrors
 2005 – Sideshow Symphonies
 2015 – Arcturian

EP
 1994 – Constellation

Single
 1991 – My Angel

Best of/Compilation
 1999 – Disguised Masters
 2002 – Aspera Hiems Symfonia/Constellation/My Angel

Split
 2000 – True Kings of Norway

DVD
 2006 – Shipwrecked in Oslo

Външни препратки 
  Arcturus в Encyclopaedia Metallum
 Myspace

Норвежки блекметъл групи
Норвежки симфонични метъл групи
Музикални групи в Осло
Основани в Норвегия през 1987 година